

Гренбі — місто, штат Колорадо
 Гренбі — місто, штат Коннектикут
 Гренбі — місто, штат Массачусетс
 Гренбі — місто, штат Міссурі
 Гренбі — місто, штат Нью-Йорк
 Гренбі — місто, штат Вермонт
 Гренбі — переписна місцевість, штат Массачусетс

Канада
 Гранбі (Квебек)